Mara Silva é uma cantora e compositora de música popular brasileira.

Cantores do Rio de Janeiro (estado)
Compositores do Rio de Janeiro (estado)